Григоренко Михайло Олегович — російський хокеїст
 Григоренко Михайло — війт Києва